CFK steht als Abkürzung für:

 Carbonfaserverstärkter Kunststoff, siehe Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff
 Fluorchlorkohlenwasserstoffe, eine Gruppe chemische Stoffe
 Cristina Fernández de Kirchner, eine ehemalige Präsidentin von Argentinien
 Chemische Fabrik Kalk, ein ehemaliges Chemieunternehmen in Köln
 Chemiefaserkombinat, ein ehemaliger Volkseigener Betrieb in der DDR, siehe Schwarza (Rudolstadt)
 Christliche Friedenskonferenz, eine Nicht-Regierungsorganisation

CFK